Alain Geiger (Uvrier, 5 de novembro de 1960) é um ex-futebolista suíço, que atuava como defensor.

Carreira 
Sua carreira é diretamente ligada ao Sion, onde atuou de 1977 a 1981 e entre 1990 e 1995, totalizando 312 partidas e 11 gols. Ele também vestiu as camisas de Servette, Neuchâtel Xamax e Saint-Étienne.

Geiger, que também atuou pela Seleção Suíça de Futebol (atuou na Copa de 1994 e na Eurocopa de 1996), encerrou sua carreira de jogador em 1997, pelo Grasshopper.

Recorde de longevidade
A Seleção Suíça que disputou a Euro 1996 teve dois jogadores nascidos em 1960: Geiger e o também zagueiro Marcel Koller. Entretanto, este último (nascido em 11 de novembro) é seis dias mais novo que Geiger, o atleta mais velho da equipe vermelha.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Servette FC
Futebolistas do Neuchâtel Xamax
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Grasshopper Club
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1996
Treinadores de futebol da Suíça
Treinadores do Neuchâtel Xamax
Treinadores do FC Aarau
Treinadores do Grasshopper Club
Treinadores do Football Club Lausanne Sport